Влади́мир Фёдорович Полыса́ев () — специалист физической культуры и спорта Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, профессор Балтийского государственного технического университета, создатель и председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов спорта «Эдельвейс»

Биография 
В дни Великой Отечественной войны воевал в пехоте и артиллерии, затем в танковых войсках, был тяжело ранен. После ранения вернулся в строй, в 1945 году участвовал в боях за Берлин, штурмовал канцелярию Гитлера.

После демобилизации в 1947 году работал на Ленинградском оптико-механическом заводе инженером. В 1964 году возглавил Ленинградский областной совет ЛСО «Труд», затем с 1966 года ДСО «Зенит».

В 1970—1974 годах — начальник футбольной команды «Зенит». Позже стал профессором Балтийского государственного технического университета. и возглавил кафедру физического воспитания университета. Руководитель и автор многих научно-исследовательских работ, научно-методических разработок, учебных пособий в области проблем физической культуры и спорта.

По инициативе Полысаева в декабре 1992 года в Санкт-Петербурге была создана общественная организация «Фонд инвалидов спорта „Эдельвейс“» (ныне — Санкт-Петербургская региональная общественная организация спорта «Эдельвейс»), председателем которой он стал.

Под руководством В. Ф. Полысаева были разработаны целевые программы медико-социальной поддержке ветеранов спорта Санкт-Петербурга.

Награды 
 Орден «Отечественной войны» I степени (1945) — за боевые заслуги.
 Орден «Отечественной войны» II степени (1945) — за боевые заслуги.
 Орден «Знак Почёта» (1960) — за заслуги перед государством.
 Медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «Почётный знак Российского комитета ветеранов войны» — за активное участие в ветеранском движении.
 Орден Дружбы (2002) — за развитие и укрепление международных связей
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2008) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга.

Примечания

Ссылки 
 Книга памяти и славы профсоюзного спорта Ленинграда, с. 89
 О награждении нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга»

Кандидаты педагогических наук
Преподаватели БГТУ «Военмех»
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени